Тягно — фамилия.
 Тягно, Борис Фомич (1904—1964) — украинский советский театральный и кинорежиссёр и педагог. Народный артист Украинской ССР (1954).
 Тягно, Иван Иванович (род. 1937) — колхозник, помощник бригадира тракторной бригады, Герой Социалистического Труда (1973).